Er zijn verschillende waterlopen die de naam A(a)beek dragen:

 De Abeek, een zijriviertje van de Maas in Nederland en België,
 De Aabeek, een beek die stroomt door Humbeek, Zemst en Leest, in Vlaanderen.